Xirivella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Xirivella (ort), Valencia, Província de València, 
 Xirivella (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar